Wosnitz  ist die deutsche Bezeichnung für

 Hvozdnice u Davle
 Hvozdnice u Hradce Králové
 Voznice

Siehe auch:
 Woßnitz
 Voznice (Begriffsklärung)